Schuylkill Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Schuylkill Township (Chester County, Pennsylvania)
 Schuylkill Township (Schuylkill County, Pennsylvania)